Хо́вард Но́ртвейт (; , Ватс, Виндафьорд, Норвегия) — норвежский футболист, игрок сборной Норвегии.

Клубная карьера

Норвегия 
Ховард начал свою карьеру в норвежском клубе «Ватс 94», где провёл 6 сезонов. Затем он перешёл в клуб «Шольд», за который играл в сезонах 2004—2005. 20 августа 2006 года он стал самым молодым игроком норвежского клуба «Хёугесунн». Сыграл в этом клубе 10 матчей.

«Арсенал» 
Талантливый норвежец вызвал интерес у ряда крупных европейских клубов. Однако лондонский «Арсенал» оказался самым настойчивым. Менеджер «канониров» прибыл в Норвегию 11 июня 2007 года, чтобы подписать контракт с игроком. Члены правления заявили, что первоначальное предложение по Нортвейту было отклонено. Сам игрок сказал, что его клуб запросил «сверхъестественно высокую» плату за трансфер. Цена, указываемая в норвежских СМИ, оценивалась в 20 млн норвежских крон (приблизительно 1,5 млн фунтов стерлингов). Тем не менее, позже трансфер состоялся. «Арсенал» заплатил 500 тыс. фунтов, а после 40 игр Ховарда за первую команду норвежцы получили бы ещё 1,5 млн фунтов.

Капитан «Хёугесунна» Кевин Никол и бывший тренер сборной Норвегии Нилс Йохан Семб похвалили Ховарда, сказав, что он самый талантливый защитник в Европе.

Дебют Нортвейта за основной состав «Арсенала» состоялся 14 июля 2007 года в товарищеском матче против «Барнета». В матчах за резерв Нортвейт показал, что усилия, которые «Арсенал» затратил на его приобретение, были не напрасны. Надёжный харизматичный защитник стал настоящим лидером команды. В первом же матче резервистов против «Фулхэма» тренер резервного состава Нил Банфилд назначил его капитаном. Свой первый гол за резерв Нортвейт забил в матче против «Бирмингема», который завершился поражением «канониров» со счетом 2:3.

Несмотря на то, что часть сезона Нортвейт пропустил из-за травмы, он попал в заявку первой команды на заключительный матч сезона 2007/08 против «Сандерленда», хотя на поле игрок так и не появился.

В июле 2008 года Нортвейт вновь сыграл за первую команду в товарищеском матче против «Барнета».

«Саламанка» 
18 августа 2008 Нортвейт отправился в шестимесячную аренду в испанскую «Саламанку», вместе с другим молодым игроком «Арсенала», Педро Ботельо. Однако 29 октября «Арсенал» досрочно вернул его из аренды, так как молодой игрок получал слишком мало игрового времени. Позднее «канониры» расторгли соглашение о сотрудничестве с «Саламанкой», так как их не устраивало отношение испанцев к арендованным игрокам.

«Лиллестрём» 
Проведя несколько матчей за резервную команду «Арсенала», 10 марта 2009 года Нортвейт отправился в аренду в норвежский «Лиллестрём». Здесь Ховард завоевал место в основе, хотя почти во всех матчах играл на позиции правого защитника.

«Нюрнберг» 
28 июля 2009 года Нортвейта взял в годичную аренду немецкий клуб «Нюрнберг». Здесь Ховарду пришлось адаптировался к новой для себя позиции опорного полузащитника, и он справился с задачей. После матча со «Штутгартом», который состоялся 29 августа, Арсен Венгер даже лично позвонил молодому таланту, чтобы поздравить его с отличным матчем.

Но после ряда успешных матчей у Нортвейта наступил серьёзный спад. Он перестал попадать в заявку команды, а когда появлялся на поле, то демонстрировал блеклую игру. По окончании сезона Ховард признался, что с нетерпением ожидает возможности передохнуть, поскольку уже играет 2 года без перерывов.

«Боруссия» 
30 декабря 2010 года перешёл из лондонского «Арсенала» в мёнхенгладбахскую «Боруссию». Контракт был подписан сроком на два с половиной года. Арсен Венгер не хотел продавать талантливого игрока, однако не мог предоставить ему возможность сыграть за основную команду, чего так хотел Нортвейт.

В «Боруссии» Нортвейт быстро закрепился в основном составе и стал одним из ключевых её игроков. В немецком клубе он окончательно переквалифицировался в опорного полузащитника.

14 марта 2016 года Нортвейт заявил, что не будет продлевать контракт и покинет команду летом на правах свободного агента. 16 марта Ховард подписал пятилетний контракт с «Вест Хэмом».

Статистика 
 (по состоянию на 1 мая 2010)

Примечания

Ссылки 

 
 

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки ФК «Хёугесунн»
Игроки ФК «Саламанка»
Игроки ФК «Лиллестрём»
Игроки ФК «Нюрнберг»
Игроки ФК «Боруссия» Мёнхенгладбах
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»
Игроки ФК «Хоффенхайм»
Игроки ФК «Фулхэм»